Студе́нческая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от термина «студент».

Россия 
 Студенческая улица — улица в Астрахани.
 Студенческая улица — улица в Белгороде.
 Студенческая улица — улица в Благовещенске.
 Студенческая улица — улица в Великом Новгороде.
 Студенческая улица — улица в Воронеже.
 Студенческая улица — улица в Екатеринбурге.
 Студенческая улица — улица в Курске.
 Студенческая улица — улица в Липецке.
 Студенческая улица — улица в Москве.
 Студенческая улица — улица в Новосибирске.
 Студенческая улица — улица в Орле.
 Студенческая улица — улица в Перми.
 Студенческая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Студенческая улица — улица в Томске.

Украина 
 Студенческая улица — улица в Запорожье.
 Студенческая улица — улица в Нежине.

Крым 
 Студенческая улица — улица в Симферополе.

См. также 
 Студенческая площадь
 Студенческий переулок
 Студенческий проспект — улица в Дивногорске.